Berzeviczy Albert (1776–1859) földbirtokos, író
Berzeviczy Albert (1853–1936) politikus, az MTA elnöke

Emlékezete 
[Emlékkönyv Berzeviczy Albert úrnak, a M. T. Akadémia elnökének, tiszteleti taggá választása harmincadik évfordulója alkalmából]